Panini (taalkundige), taalgeleerde uit de Klassieke Oudheid in India
 Panini (bedrijf), een Italiaanse firma
 Panino, een van oorsprong Italiaans broodje